Дестру́кция, деконстру́кция (от ) — разложение, разрушение (в большинстве случаев противоположное или отрицательное от «констру́кция»).

 Деструкция в биологии — разрушение клеток и тканей в ходе жизнедеятельности организма или после его смерти.
 Деструкция в искусстве — философская категория в области искусства, способ организации (мнимой дезорганизации) образного материала.
 Деструкция в общей психологии — отрицание традиции толкования с целью выявления скрытого смысла (аналитическое понятие, введённое Хайдеггером).
 Деструкция в офтальмологии — помутнение волокон стекловидного тела глаза.
 Деконструкция в психологии творчества — понятие в современной философии искусства: понимание явления посредством разрушения стереотипа или включения в новый контекст.